Список хитов №1 в Европе в 2010 году — включает синглы и альбомы (European Hot 100 Singles и European Top 100 Albums), возглавлявшие главный хит-парад Европы в 2010 году. Он остался незавершённым, так как в середине декабря 2010 года журнал Billboard прекратил его публикацию, а также закрыл своё представительство в Лондоне.

Список хитов и альбомов №1

Примечания

См. также 
 2010 год в музыке
 Список синглов №1 в США в 2010 году (Billboard)
 Список синглов №1 в Японии в 2010 году (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 2010 году (Billboard)
 Список лучших альбомов США 2010 года (Billboard)
 Лучшие синглы США 2010 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 2010 года (Billboard)
 Список хитов альтернативного рока №1 2010 года (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2010 года (Великобритания)
 Список R&B синглов №1 в США в 2010 году
 Список танцевальных хитов №1 2010 года (Billboard)

Ссылки 

Чарты Billboard 2010 года
Списки хитов № 1 в European Hot 100 Singles
Списки хитов № 1 2010 года